Art Management é uma gravadora da Dinamarca. Essa empresa está associado com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI.

Ligações externas
 Página oficial

Gravadoras da Dinamarca
Membros da IFPI